Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wieczorkiewicz – polski polityk, ekonomista, poseł
 Antoni Wieczorkiewicz – polski historyk, muzeolog
 Antoni Wieczorkiewicz – polski oficer, komunista
 Bronisław Wieczorkiewicz – polski językoznawca i polonista
 Lidia Milka-Wieczorkiewicz – polska historyk i dyplomata
 Monika Wieczorkiewicz – polska lekkoatletka
 Paweł Wieczorkiewicz – polski historyk, sowietolog, marynista
 Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz – polski oficer
 Wojciech Wieczorkiewicz – polski reżyser teatrów lalkowych i filmów animowanych